

Architettura

Algeria 
 Basilica di Notre-Dame d'Afrique, ad Algeri

Belgio 
 Chiesa di Notre-Dame de la Chapelle, a Bruxelles, chiesa della comunità polacca in città
 Chiesa di Notre-Dame du Sablon, a Bruxelles

Francia 
 Chiesa di Notre Dame des Sablons, ad Aigues Mortes
 Cattedrale di Notre-Dame des Doms, ad Avignone
 Chiesa di Notre-Dame, a Bordeaux
 Chiesa di Notre-Dame, a Caudebec-en-Caux (Alta Normandia)
 Basilica di Nôtre-Dame de La Salette, a La Salette
 Chiesa di Notre-Dame des Cyclistes, a Labastide-d'Armagnac
 Basilica di Notre-Dame de Fourvière, a Lione
 Chiesa di Notre-Dame, a Louviers
 Cattedrale di Notre-Dame, a Parigi
 Chiesa di Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance, a Parigi, nel XIV arrondissement
 Chiesa di Notre-Dame-de-Lorette, a Parigi, nel IX arrondissement
 Chiesa di Notre-Dame la Grande, a Poitiers
 Cappella di Notre-Dame du Haut, la cappella di Ronchamp progettata da Le Corbusier
 Chiesa di Notre-Dame de la Dalbade, a Tolosa
 Chiesa di Notre-Dame du Taur, a Tolosa

Italia 
 Notre-Dame-des-Neiges (o Santuario di Machaby), a Arnad, in Valle d'Aosta
 Cattedrale di Notre-Dame, a Aosta
 Santuario di Notre-Dame de Guérison, a Courmayeur, in Valle d'Aosta
 Notre-Dame-des-Grâces, a Gaby, in Valle d'Aosta
 Notre-Dame-de-la-Garde, a Perloz, in Valle d'Aosta

Geografia

Canada (Québec)
 Notre-Dame-des-Bois, nella regione dell'Estrie.
 Notre-Dame-de-Bonsecours, nella regione dell'Outaouais
 Notre-Dame-de-Ham, nella regione del Centre-du-Québec
 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, nella regione della Montérégie
 Notre-Dame-de-Lourdes, nella regione di Lanaudière
 Notre-Dame-de-Lourdes, nella regione del Centre-du-Québec
 Notre-Dame-de-la-Merci, nella regione di Lanaudière
 Notre-Dame-de-Montauban, nella regione di Mauricie
 Notre-Dame-des-Monts, nella regione della Capitale-Nationale.
 Notre-Dame-des-Neiges,
 Notre-Dame-de-la-Paix, nella regione dell'Outaouais
 Notre-Dame-du-Nord, nella regione d'Abitibi-Témiscamingue
 Notre-Dame-des-Pins, nella regione di Chaudière-Appalaches
 Notre-Dame-de-Pontmain, nella regione dei Laurentides
 Notre-Dame-du-Portage, nella regione del Bas-Saint-Laurent
 Notre-Dame-des-Prairies
 Notre-Dame-du-Rosaire, nella regione del Chaudière-Appalaches
 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
 Notre-Dame-de-Stanbridge, nella regione della Montérégie

Francia
 Notre-Dame-d'Allençon, nel Maine-et-Loire
 Notre-Dame-d'Aliermont, nella Senna Marittima
 Notre-Dame-du-Bec, nella Senna Marittima
 Notre-Dame-de-Bellecombe, in Savoia
 Notre-Dame-de-Bliquetuit, nella Senna Marittima
 Notre-Dame-de-Boisset, nella Loira
 Notre-Dame-de-Bondeville, nella Senna Marittima
 Notre-Dame-de-Cenilly, nella Manche
 Notre-Dame-de-Courson, nel Calvados
 Notre-Dame-du-Cruet, in Savoia
 Notre-Dame-d'Elle, nella Manche
 Notre-Dame-d'Épine, nell'Eure
 Notre-Dame-d'Estrées, nel Calvados
 Notre-Dame-de-Gravenchon, nella Senna Marittima
 Notre-Dame-du-Hamel, nell'Eure
 Notre-Dame-de-l'Isle, nell'Eure
 Notre-Dame-des-Landes, nella Loira Atlantica
 Notre-Dame-de-Londres, nell'Hérault
 Notre-Dame-de-Livaye, nel Calvados
 Notre-Dame-de-Livoye, nella Manche
 Notre-Dame-de-Mésage, nell'Isère
 Notre-Dame-des-Millières, in Savoia
 Notre-Dame-de-Monts, in Vandea
 Notre-Dame-d'Oé, nell'Indre-et-Loire
 Notre-Dame-de-l'Osier, nell'Isère
 Notre-Dame-du-Parc, nella Senna Marittima
 Notre-Dame-du-Pré, in Savoia
 Notre-Dame-du-Pé, nella Sarthe
 Notre-Dame-de-Riez, in Vandea
 Notre-Dame-du-Rocher, nell'Orne
 Notre-Dame-de-la-Rouvière, nel Gard
 Notre-Dame-de-Sanilhac, nella Dordogna
 Notre-Dame-du-Touchet, nella Manche
 Notre-Dame-de-Vaulx, nell'Isère
 Mont-Notre-Dame, nell'Aisne
 Notre-Dame, quartiere di Parigi

Italia
Rhêmes-Notre-Dame, comune della Valle d'Aosta

USA
 Notre Dame, città statunitense dello stato dell'Indiana

Altro 
 Notre-Dame de la Grand'Porte - Pregevole statua di autore ignoto che si trova nella Cattedrale di San Vincenzo a Saint-Malo
 Notre Dame – film muto del 1913
 Notre Dame – opera del 1914 di Franz Schmidt
 Notre Dame – film del 1939 di William Dieterle
 Notre Dame – gruppo musicale metal svedese
 Università di Notre Dame – università statunitense sita nell'omonima città
 Notre Dame Fighting Irish football – squadra di football americano dell'Università di Notre Dame
 Notre Dame Fighting Irish men's basketball – squadra di pallacanestro dell'Università di Notre Dame

Pagine correlate 
 Cattedrale di Notre-Dame (disambigua)
 Fontaine-Notre-Dame
 Notre-Dame de Paris